Die Prva liga SR Jugoslavije 1996/97 war die fünfte Saison der höchsten Fußball-Spielklasse der BR Jugoslawien. Gespielt wurde vom 10. August 1996 bis 31. Mai 1997.

Titelverteidiger war FK Partizan Belgrad.

Modus 
Die Liga wurde auf zwölf Vereine reduziert. Diese traten in je drei Runden gegeneinander an, sodass 33 Spieltage zu absolvieren waren. Die Teams, die nach 22 Spielen die ersten sechs Plätze belegten hatten ein Heimspiel mehr als die Teams auf den unteren sechs Plätzen.

Die beiden Letzten stiegen direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Weblinks 
 Tabelle auf www.rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1996/97
1996 97